Гранитный — посёлок в Оренбургской области.

Этимология 
Название происходит от деятельности населения — добывания гранита.
Из него здесь делают щебень.

Экономика 
В посёлке есть обогатительная фабрика ЗАО «ОРМЕТ»(обогащение медно-цинковой руды),а также-предприятие по добыче гранита и щебёночный завод.

Досуг и отдых 
В населённом пункте есть много мест отдыха и досуга — клуб, дом культуры, пруд — куда летом ходят отдыхать люди.
Также у жителей посёлка имеются множество повествований связанных с историческими событиями,в основном связанных с военными и послевоенными временами.Ежегодно проводятся всевозможные молодёжные мероприятия, посвящённые улучшению посёлка, включающие в себя очистно-преобразовательные проекты по добровольному желанию жителей...

Власть 
Посёлок относится к Новоорскому сельскому поселению Новоорского района Оренбургской области.

Примечания 

Населённые пункты Новоорского района